El término Vidor puede hacer referencia a:
Vidor, un localidad italiana de la provincia de Treviso;
el director de cine húngaro Charles Vidor (1900-1959); o
el director de cine estadounidense King Vidor (1894-1982).